In God We Trust ("In Dio crediamo" in lingua inglese) è il motto degli Stati Uniti d'America.

La frase può inoltre riferirsi a:

Cinema 
In God We Trust – cortometraggio del 1913 diretto da E.A. Martin
Frate Ambrogio (In God We Tru$t) – film del 1980 diretto da Marty Feldman

Musica 
In God We Trust, Inc. – EP dei Dead Kennedys del 1981
In God We Trust – album degli Stryper del 1988
In God We Trust – album dei Brand Nubian del 1993

Televisione 
 In God We Trust – episodio della prima stagione di Arrested Development
 Un sorriso per la stampa (In God We Trust) – episodio della sesta stagione di The West Wing